Maracanã (ave)

No Rio de Janeiro
 Estádio do Maracanã
 Maracanãzinho, ginásio de esportes
 Rio Maracanã
 Avenida Maracanã
 Maracanã (bairro do Rio de Janeiro)
 Estação Maracanã (Metrô Rio)
 Estação Maracanã (SuperVia)

Outros
 Maracanã (Pará), município
 Maracanã (Cariacica), bairro
 Maracanã (Santarém), bairro
 Maracanã (São Luís), bairro
 Maracanã Esporte Clube, do Ceará
 Estádio Estrela Vermelha, estádio na Sérvia também chamado de Marakana
 Balneário Maracanã, no litoral de São Paulo

Desambiguações de topônimos